Alasia steht für:
 Alašija, in der späten Bronzezeit der akkadische Name für Zypern oder ein Stadtkönigreich auf Zypern
 Eigenname des Sterns HD 168746.

Alasia ist der Familienname folgender Personen:
 Teresa Alasia (1867–1900), italienische Opernsängerin (Alt)
 Tina Alasia (1876–1948), italienische Opernsängerin (Mezzosopran)